Augusta Maria (schip, 1910)

 personen
 Augusta Maria Louise van Beieren
 Augusta Marie van Holstein-Gottorp